Pareuryte – rodzaj widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1952 roku przez biologa Hansa-Volkmara Herbsta.

Gatunki 
 Pareuryte affinis (Plesa, 1961)
 Pareuryte magna (Sewell, 1949)
 Pareuryte mediterranea Kiefer, 1960
 Pareuryte mediterraneus Kiefer, 1960
 Pareuryte parva Kiefer, 1960
 Pareuryte remanei Herbst, 1952
 Pareuryte vicina Herbst, 1956

Przypisy 

 
!